Termolin — это ткани на основе полифениленоксадиазольного волокна Арселон-С, предназначенные для защиты от повышенных температур, открытого пламени и теплового излучения, устойчивы к действию органических растворителей, кислот, нефтепродуктов, масел, не плавятся, не текут и обладают высокой гигроскопичностью.

Нетканые материалы Termolin подходят для использования в качестве фильтров на предприятиях цветной и чёрной металлургии, цементной промышленности, а также технической ткани в условиях воздействия высоких температур. Ткани подходят для изготовления спецодежды для представителей профессий, контактирующих с источниками высокой температуры и открытого огня, а также работающих на взрывоопасных объектах; для изготовления каркасных, каркасно-надувных модулей, конструкций тепловых аэростатов, палаток, навесов, тентов, а также прочего военного, торгового и туристического инвентаря.

См. также 
Официальный сайт производителя тканей Termolin

РУП «Светлогорское ПО «Химволокно»

Источники 
Инна Киреенкова. ...И в огне НЕ ГОРИТ! // Служба спасения 01. - 2004. - №1(73). - С. 14-15. 
Ольга Розум. "Служим не за звания и не за ордена..." // Служба спасения 01. - 2005. - №2(86). - С. 1-3. 
Шавель А.С. На пожар - только в костюме из Термолина // Спасатель МЧС России. — 2005. —  №19(113). — С. 8. 
Интервью с экс-министром по чрезвычайным ситуациям Белоруссии Валерием Астаповым // Спасатель МЧС России. — 2005. —  №20-21(114-115). — С. 12. 
С Термолином - и в огонь, и в полымя! // Технический текстиль. - 2005. - №12. - С. 43-44. 
"Термолин" - надёжная защита от огня и высоких температур // Рабочая одежда и средства индивидуальной защиты. - 2006. - № 1(32). - С.19.

Композиты
Ткани
Текстиль